Márton András (1943) színész, rendező, politikus
Márton András (1954) zenész, a KFT zenekar dobosa
Márton András (?) labdarúgó, a Kaposvári Rákóczi FC játékosa